USS Arizona je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Arizona (1859) 
 USS Arizona (1865) 
 USS Arizona (BB-39)

Arizona